DDD peut désigner :
 Drôle de drame, un film ;
Destroy Dick December (après le nnn : no nut november)
 dichlorodiphényldichloroéthane, un insecticide organochloré (très proche du DDT en termes de structure chimique et de mode d'action) ;
 Dedede, le nom anglais de roi Dadidou, l'un des deux rivaux de Kirby ; dans l'anime, la chaine qui lui est dédiée s'appelle d'ailleurs Channel DDD ;
 Direct distance dialing (en français, interurbain automatique), une fonction du service téléphonique ;
 Domain-driven design (en français, conception pilotée par le domaine) ;
 Data Display Debugger, une interface graphique du débogueur gdb ;
 Drop Dead Diva, une série télévisée américaine ;
 Dauphine Discussion Débat, une association étudiante ;
 Défenseur des droits, une autorité administrative indépendante ;
 désintermédiation, décloisonnement, déréglementation, la théorie des 3D, inventée par Henri Bourguinat ;  
 D.D.D. (où D.D.D. signifie Diamond Diamond Diamond;), un single de la chanteuse japonaise Kumi Kōda ;
  (en français, dose définie journalière, une unité de mesure méthodologique recommandée par l’OMS pour rendre compte des études sur la consommation des médicaments ;
 dat, dicat, dedicat, une formule latine de dédicace ;
 Digital-Digital-Digital, un terme employé pour qualifier un disque compact au format CDDA enregistré en numérique, masterisé en numérique et diffusé en numérique ;
 Département développement durable, par exemple celui du CSTB.
 DDD: abréviation du niveau de Mario 64 "dire dire docks". Utilisé dans la communauté de Speedrun